Red Cross of Côte d’Ivoire – società nazionale della Croce Rossa della Costa d'Avorio
Reactivity controlled compression ignition – tecnologia per il motore a combustione interna sviluppata dall'Università del Wisconsin-Madison